Kremna est un toponyme qui peut désigner :
 Kremna, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kremna, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.